Об'єкти NGC
Скорпіон (сузір'я)
Галактики
Об'єкти з каталогу Ґама